Plaatsen:
 Viby (Seeland), plaats in de Deense gemeente Roskilde
 Viby (Hallsberg), plaats in de Zweedse gemeente Hallsberg
 Viby (Kristianstad), plaats in de Zweedse gemeente Kristianstad

Wijk:
 Viby (Aarhus), buitenwijk van de Deense stad Aarhus

Parochies in Denemarken:
 Viby (parochie, Aarhus)
 Viby (parochie, Kerteminde)